Йо́зеф Харпе (; , Бюр (пригород Гельзенкирхена) — , Нюрнберг) — немецкий военачальник, генерал-полковник вермахта во время Второй мировой войны (1944 год). Кавалер Рыцарского креста с Мечами и Дубовыми Листьями. Один из инициаторов создания концлагеря «Озаричи», отличавшегося крайне бесчеловечными условиями содержания узников.

Начало карьеры 
Поступил на военную службу в сентябре 1909 года фанен-юнкером (кандидат в офицеры) в 56-й пехотный полк. В марте 1911 года — произведён в лейтенанты.

Первая мировая война 
В ноябре 1914 — январе 1915 года командовал ротой 56-го пехотного полка. Награждён Железным крестом 2-й степени. С января 1915 по ноябрь 1917 года — полковой адъютант 56-го пехотного полка. С апреля 1915 года — старший лейтенант. Награждён Железным крестом 1-й степени. В январе 1918 года — ранен. Затем служил в штабе 2-й дивизии морской пехоты. С апреля 1918 года — капитан.

Между мировыми войнами 
После войны продолжил службу в рейхсвере. С 1922 года — в автотранспортном батальоне. С февраля 1928 по апрель 1931 года — в военном министерстве в инспекции транспортных войск.

В апреле 1931 года — произведён в майоры и официально уволен с военной службы, поскольку с мая 1931 до октября 1933 года руководил в СССР военным учебным центром в Казани (так называемая школа «Кама», где немецкие инструкторы, формально — бывшие офицеры, обучали советских курсантов использованию боевых машин).

С ноября 1933 года — вновь на военной службе в германской армии, в учебном центре транспортных войск (Цоссен). С августа 1934 года — подполковник.

С октября 1935 года — командир 3-го танкового полка (с января 1937 года — полковник). Участвовал в оккупации Судетской области и Чехии-Моравии, награждён двумя медалями.

С августа 1939 года — командир 1-й танковой бригады.

Вторая мировая война 
Командуя 1-й танковой бригадой, участвовал в Польской кампании. Награждён планками к Железным крестам обеих степеней (повторное награждение). С 30 августа 1940 года — генерал-майор.

В октябре 1940 года принял командование 2-й моторизованной дивизией, которая под его руководством была в январе 1941 года переформирована в 12-ю танковую дивизию.

Во время операции «Барбаросса» 12-я танковая дивизия наступала на Минск, Смоленск в составе группы армий «Центр», с сентября 1941 года — на Ленинград в составе группы армий «Север». В августе 1941 года — Харпе награждён Рыцарским крестом. В декабре 1941 года — награждён Дубовыми Листьями (№ 55) к Рыцарскому кресту.

В январе 1942 года произведён в генерал-лейтенанты, назначен командующим 41-м танковым корпусом. 1 июня 1942 года произведён в генералы танковых войск.

В феврале 1943 года награждён Золотым немецким крестом, в сентябре 1943 года — Мечами (№ 36) к Рыцарскому кресту с Дубовыми Листьями.

С ноября 1943 года — командующий 9-й армией. В мае 1944 года — произведен в генерал-полковники и назначен командующим 4-й танковой армии. В сентябре 1944 года — возглавил группу армий «Северная Украина» (переименована в группу армий «А»).

17 января 1945 года снят с должности и отправлен в резерв командования сухопутных сил после прорыва советских войск в ходе Висло-Одерской операции. С 9 марта 1945 года — командующий 5-й танковой армией на Западном фронте, 17 апреля 1945 года — взят в американский плен. До 14 апреля 1948 года находился в лагере для военнопленных. Умер в Нюрнберге 14 марта 1968 г. в возрасте 80 лет.

Награды 
 Железный крест 2-го класса (21 сентября 1914)
 Железный крест 1-го класса (3 сентября 1915)
 Нагрудный знак «За ранение» чёрный (20 мая 1918)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Медаль «За выслугу лет в Вермахте» с 4-го по 1-й класс (2 октября 1936)
 Медаль «В память 13 марта 1938 года»
 Медаль «В память 1 октября 1938 года»
 Пряжки к железным крестам 2-го и 1-го класса
 Нагрудный знак «За танковую атаку» в серебре
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями и мечами
 рыцарский крест (13 августа 1941)
 дубовые листья (№ 55) (31 декабря 1941)
 мечи (№ 36) (15 сентября 1943)
 Немецкий крест в золоте (19 февраля 1943)
 Орден Короны Румынии
 Упоминался в «Вермахтберихт» (1 января 1944)

Литература

Ссылки 
 Йозеф Гарпе

Награждённые медалью «За танковую атаку»
Награждённые медалью «В память 1 октября 1938»
Награждённые медалью «В память 13 марта 1938»
Кавалеры Железного креста 1 класса
Кавалеры Железного креста 2 класса
Генерал-полковники (вермахт)
Упомянутые в вермахтберихте
Участники Первой мировой войны (Германия)